Montenegro/Monte Negro hace referencia a varios artículos:

Toponimia

División administrativa de Montenegro 
 Montenegro (2006–), país europeo;
 Serbia y Montenegro (2003–2006), extinto país europeo;
  República de Montenegro (1992-2006), unidad de los países de República Federal Socialista de Yugoslavia y de Serbia y Montenegro;
  República Socialista de Montenegro (1943–1992), estado miembro de la República Federal Socialista de Yugoslavia;
  Reino de Montenegro (1910–1916);
 Principado de Montenegro (1852–1910).

Brasil 
Montenegro (Brasil), localidad en el estado de Rio Grande do Sul;
Monte Negro (Rondonia), localidad en el estado de Rondônia;
Microrregión de Montenegro, en Rio Grande do Sul.

Chile 
Montenegro (Chile), localidad en la Región Metropolitana de Santiago.

Colombia 
Montenegro (Quindío), localidad en el departamento de Quindío.

México 
Monte Negro (San Juan Lalana), localidad en el estado de Oaxaca;
Zona arqueológica de Monte Negro, sitio arqueológico mixteco.

España 
Montenegro de Cameros, localidad en la provincia de Soria;
Montenegro de Ágreda, localidad en la provincia de Soria;
Posada de Montenegro, localidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Montenegro (Granada), cortijada de la provincia de Granada perteneciente al municipio de Alpujarra de la Sierra.
Montenegro (pico), montaña de Sierra Nevada, provincia de Almería

Apellido 
Montenegro (apellido).

Además 
Prueba de Montenegro, prueba diagnóstica.